Кадыралиев — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Кадыралиев, Жоомарт Асаналиевич (1928—1978) — советский и киргизский художник, народный художник Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.
 Кадыралиев, Казакбай (1882—1956) — Герой Социалистического Труда.